Ferdinand Karl ist der Name folgender Personen:

Ferdinand Karl von Habsburg:
 Ferdinand Karl (Österreich-Tirol) (1628–1662), Erzherzog von Österreich-Tirol
 Ferdinand Karl von Österreich-Este (1754–1806), auch Ferdinand Karl Anton von Este, Generalgouverneur der Lombardei, Begründer des Hauses Österreich-Este
 Ferdinand Karl von Österreich-Este (1781–1850), auch Ferdinand Karl Joseph von Este, Feldmarschall und Generalgouverneur von Galizien und Siebenbürgen
 Ferdinand Karl von Österreich-Este (1821–1849), auch Ferdinand Karl Victor von Este, Feldmarschall-Leutnant
 Ferdinand Karl von Österreich (1868–1915), später Ferdinand Burg, Erzherzog von Österreich

Ferdinand Karl aus anderen Häusern:
 Ferdinand Karl von Hohenems (1650–1686), Graf von Hohenems-Vaduz
 Ferdinand Karl (1823–1854), Fürst von Lucca, Herzog von Parma, siehe Karl III. (Parma)